Osoby o tym nazwisku:
 Dorothy L. Sayers – angielska pisarka i tłumaczka
 Goldie Sayers – brytyjska lekkoatletka
 Neville Sayers – australijski pięcioboista nowoczesny, strzelec i działacz sportowy

Inne:
 (3627) Sayers – planetoida z pasa głównego asteroid